51-й чемпионат России по шахматам проходил с 27 июля по 8 августа 1998 года в Санкт-Петербурге.

Турнирная таблица

Ссылки 
 51-st Russia Championship. St Petersburg

Чемпионаты России по шахматам
1998 год в шахматах
1998 год в Санкт-Петербурге
Июль 1998 года
Август 1998 года
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге